Peissel est un nom de famille français notamment porté par :
 François Peissel (1879-1944), homme politique français ;
 Jean Peissel (1911-1950), homme politique français ;
 Michel Peissel (1937-2011),  ethnologue, explorateur, tibétologue, réalisateur et écrivain français ;
 Morgan Peissel, explorateur français, fils de Michel Peissel ;
 Olivier Peissel (1965-), acteur et metteur en scène franco-mexicain, fils de Michel Peissel.

Notes et références 

Patronyme français